The Warmer Side of Cool è il quarto album in studio del gruppo musicale britannico Wang Chung, pubblicato il 23 maggio 1989.

Tracce

CD

Audiocassetta/LP 
Lato A

Lato B

Collegamenti esterni